Bernhard Häusler – astronomo tedesco
 Claudia Häusler – ex ciclista su strada tedesca
 Moses Häusler – calciatore austriaco
 Susanne Häusler – attrice tedesca